

Нижній Починок — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Нижній Починок — присілок, Опаринський район, Кіровська область